La Facultad de Informática (FAI según sus siglas), en Neuquén, Argentina, es una de las facultades de la Universidad Nacional del Comahue. La administración y el decanato están ubicados en las llamadas "Aulas Comunes", que es un edificio dentro del campus de la universidad.

Facultad de Informática 

La Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue fue creada en la sesión del 5 de junio de 2009 de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue.
Esta facultad, surge por demanda de los integrantes del Departamentos de Ciencias de la Computación de la Facultad de Economía y Administración de esa Universidad.

Las actividades académicas vinculadas con la formación de recursos humanos en el área de ciencias de la computación comenzaron en la Universidad Nacional del Comahue a partir del Convenio celebrado con la Universidad Nacional del Sur en el año 1986 para el dictado de los tres primeros años de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de esa universidad, que conformó el Área de Informática en el Departamento de Matemática y Estadística de la Facultad de Economía y Administración. En el año 1995 se crea el Departamento de Informática y Estadística a partir de esas áreas del Departamento de Matemática, y en el año 2004 se crea el Departamento de Ciencias de la Computación, enfocado exclusivamente en esas ciencias.

Se han realizado diversas tareas de cooperación con otras universidades argentinas. También, es miembro de la Red de Universidades Nacionales con Carreras en Informática (UNCI) desde 1997, y del Consorcio de Articulación de Carreras de Informática desde 2005. Además ha organizado gran cantidad de eventos locales y regionales, en la búsqueda de coordinar tareas de cooperación con otras instituciones educativas, gobiernos locales, empresas e instituciones del tercer sector. 

Trabajando activamente en la faz académica, ha establecido convenios de cooperación con universidades extranjeras, entre ellas la Universidad Politécnica de Madrid (España), Universidad de Castilla-La Mancha (España), Universidad de Málaga (España), Universidad Autónoma de Barcelona (España), Universidad de Alicante (España), Universidad de las Naciones Unidas – International Institute for Software Technology (Macao – China), Arizona State University (EE. UU.), North Dakota State University (EE. UU.), Ecole des Mines de Nantes  (Francia), Libera Universita di Bolzano] (Italia), y otras reconocidas instituciones.

Carreras 

La Facultad de Informática, que hasta marzo de 2010 fuera el Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Economía y Administración de esta Universidad, tiene entre sus responsabilidades, el dictado de las siguientes carreras:

 Licenciatura en Ciencias de la Computación (aprobada por R.M.0571/99, Grado, Presencial)
 Licenciatura en Sistemas de Información (aprobada por R.M.1420/13, Grado, Presencial)
 Profesorado en Informática (Grado, Presencial)
 Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web
 Tecnicatura Universitaria en Administración de Sistemas y Software Libre
 Analista en Computación (aprobada por R.M.2191/94, Pregrado, Presencial - Cerrada para inscripciones desde 2013)
 Tecnicatura Superior en Bases de Datos (carrera cerrada)  

Carreras actualizadas a la fecha de Marzo del 2019.

Departamentos y Áreas 

La Facultad de Informática cuenta con los siguientes departamentos y áreas:
 Departamento de Alumnos

 Departamento de Programación
 Departamento de Teoría de la Computación
 Departamento de Ingeniería de Computadoras
 Departamento de Ingeniería de Sistemas
 Departamento de Computación Aplicada
 Actividades de Extensión
 Actividades de Investigación

Véase también 
 Universidad Nacional del Comahue
 Universidad Nacional del Sur

Enlaces externos 
 Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue
 Red UNCI
 Sitio de la Facultad de Economía y Administración - Universidad Nacional del Comahue
 Sitio de la Plataforma de Educación a Distancia del Comahue - Departamento de Ciencias de la Computación
 , Jornadas de Seguridad Informática, Gobierno de la Provincia del Neuquén, Neuquén, noviembre de 2009.

Educación en la provincia de Neuquén
Universidad Nacional del Comahue
Neuquén
Instituciones educativas establecidas en 2010
Argentina en 2010
Centros universitarios de Argentina fundados en el siglo XXI